Connettore XLR – connettore audio
 Cadillac XLR – roadster della Cadillac